L'Autoroute A10 (o A10) belga parte da Ostenda, fino ad arrivare a Bruxelles. L'autostrada è lunga 104 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A010